Cornelia Hale è una delle protagoniste del fumetto italiano W.I.T.C.H.. Compare anche nella serie animata, nel manga e nel videogioco.

Personalità e caratteristiche 
Cornelia ha 14 anni e cambia spesso stile per restare al passo con la moda. Ha lunghi capelli biondi e occhi azzurri. È determinata, orgogliosa, razionale, romantica e attraente. La sua cura per ogni dettaglio la rende molto perfezionista. Si dedica con costanza al pattinaggio artistico, ma ha il terrore dell'acqua, che riesce a vincere grazie a Irma, che le insegna a nuotare. Il suo carattere testardo, soprattutto all'inizio, la mette in contrasto con Will, ma alla fine diventano grandi amiche. Litiga sempre con Irma perché hanno due caratteri opposti. La sua materia preferita è storia.

Biografia

Fumetto 
Cornelia Hale vive a Heatherfield con i suoi genitori e la sorella minore, Lilian. Il padre Harold lavora in banca, e perciò la famiglia risiede in un lussuoso palazzo nel centro della città. Frequenta lo Sheffield Institute, classe 3A, insieme all'amica d'infanzia Elyon e a Will. Come Irma, Cornelia sa di avere dei poteri magici, essendosi già resa conto di poter muovere gli oggetti. Dopo la notte di Halloween, Cornelia, Irma, Will, Taranee e Hay Lin si riuniscono a casa di quest'ultima, e qui Yan Lin, la nonna di Hay Lin, dona a Will il Cuore di Kandrakar, nominandola leader delle Guardiane, il cui compito è proteggere la Muraglia dalle creature del Metamondo, e a Cornelia il potere della Terra. Mentre combattono contro il Principe Phobos e contro Elyon, che le ha tradite passando dalla parte dei nemici, Cornelia inizia una relazione con Caleb, il capo dei ribelli del Metamondo. Questi, però, viene trasformato da Phobos in fiore durante la battaglia finale.

Dopo la sconfitta di Phobos, Cornelia si separa dal gruppo, ritenendo che le amiche non possano capire quello che prova per la sorte toccata a Caleb. Successivamente, viene individuata da un Cangiante, una creatura di energia che ha rubato i poteri delle sue compagne, e che riesce a entrare in contatto con lei, fondendosi con il suo corpo: Cornelia ottiene così il potere necessario per far rinascere Caleb, avendo in sé tutti e cinque gli elementi. La ragazza viene però fermata da Luba, che la porta a Kandrakar e la indebolisce: tuttavia, Cornelia riesce a trasformare Caleb donandogli una copia di ogni elemento, e viene di nuovo riconosciuta come Guardiana degna nonostante il suo comportamento. Riappacificatasi con le altre, le W.I.T.C.H. partono per una vacanza al mare con la famiglia di Irma: in questa occasione, apprendono del risveglio della ex-Guardiana malvagia Nerissa, che inizia a tormentarle con degli incubi. Quando la donna attacca Kandrakar, prima della battaglia finale Cornelia decide di mostrare a Caleb il suo vero aspetto: il ragazzo, rendendosi conto che sono troppo diversi, dopo la sconfitta di Nerissa la lascia.

Il gruppo si divide, poiché Taranee, Cornelia e Hay Lin partono per un viaggio-studio al Redstone College. Taranee, inoltre, si prende una pausa dalle W.I.T.C.H. e viene sostituita dalla guerriera Orube: al nuovo quintetto viene assegnato il compito di negoziare con Ari, sovrano di Arkhanta, che prova un forte risentimento nei confronti di Kandrakar. A Redstone, intanto, viene corteggiata da Rick Fortwort, ma lo tiene a distanza. Insieme a Taranee e Hay Lin inizia a indagare sul professor Sylla, scoprendo che le spia. L'uomo, però, si accorge dei loro sospetti e, catturando la Goccia Astrale di Hay Lin, costringe Taranee a utilizzare i propri poteri, venendo così a conoscenza del segreto delle tre studentesse. Il segreto verrà cancellato dalla loro memoria dall'Oracolo poco dopo. Le Guardiane liberano Yua, la banshee che realizza tutti i desideri di Ari, ma la creatura fa del male a Maqi e Cornelia, insieme alle altre, cede al bambino il dono di Xin Jing per guarirlo. Intanto, le Gocce Astrali scappano, per non continuare a vivere la vita di qualcun altro. Ritrovate da Orube, l'Oracolo concede loro una nuova esistenza e le W.I.T.C.H. sono così costrette a rinunciare a loro.

Cornelia, insieme alle altre Guardiane, viene chiamata a Kandrakar per testimoniare contro l'Oracolo, e assiste alla sua deposizione. Phobos, sotto le spoglie di Endarno, il nuovo Oracolo, manda una farfalla magica sulla Terra attraverso la quale cancellare l'esistenza delle Guardiane e minarne le certezze: Cornelia si ritrova così con una famiglia e con amici che non la riconoscono, ad eccezione delle altre W.I.T.C.H. Insieme a loro, va nel Giardino segreto delle Rimembranze, dove recupera la propria vita. La Guardiana riceve inoltre da Endarno la clessidra del Soffio del Tempo, che le permette di fermare lo scorrere dei minuti mentre sono in missione, così da compensare la perdita delle Gocce. L'uomo, inoltre, incarcera Elyon e chiede alle W.I.T.C.H. di avere la Corona di Luce per liberare la ragazza: Cornelia cerca in ogni modo di salvare la sua migliore amica, restando molto delusa quando scopre che loro non possono prendere la Corona perché protetta da un incantesimo. Successivamente, insieme alle altre Guardiane va a liberare Elyon, imprigionata nella Torre delle Nebbie , e sconfigge Endarno, che si rivela essere in realtà Phobos. Deve anche rinunciare al Soffio del Tempo, poiché donatole da una creatura malvagia e pertanto poco incline a schierarsi dalla parte del bene.

Successivamente si innamora del fratello maggiore di Taranee, Peter, e scopre di avere poteri di guarigione. Poi, con le altre W.I.T.C.H., inizia la ricerca delle pietre degli elementi per aprire il Libro degli Elementi e liberare Matt, che è stato imprigionato al suo interno. Per prendere la pietra della terra, scambia i propri poteri con Hay Lin. Ottenute tutte le pietre e aperto il Libro, le W.I.T.C.H. e Orube vengono risucchiate al suo interno: qui sconfiggono l'entità che imprigionava Matt, Johnathan Ludmoore, trasformandosi negli elementi stessi.

Dopo molte battaglie, le ragazze riescono a sconfiggere dei mostri d'ombra che assorbono la forza vitale, i Ragorlang, e la loro proprietaria, Tecla Ibsen. Poco dopo, Matt, inviato dall'Oracolo, ruba loro i poteri, donandogliene di nuovi, più potenti ma difficili da controllare. Per gestirli devono trovare la radice dei loro poteri: Cornelia trova la propria in un ricordo dimenticato di quando aveva quattro anni e si era persa nel bosco. Insieme alle W.I.T.C.H., sconfigge la Dark Mother, imprigionandola nella roccia; poi, con i loro poteri, creano delle nuove fondamenta per la Fortezza, la cui stabilità era stata minata dalla Dark Mother.

Tempo dopo, scoperta l'esistenza a Heatherfield di alcuni bambini magici, Yan Lin affida alle W.I.T.C.H. il compito di insegnare loro a usare i poteri. Quando il piccolo William viene rapito da Liam e portato nel Mondo Veloce, Cornelia aiuta Will e le altre Guardiane a salvarlo.

Successivamente, le W.I.T.C.H. vengono messe di fronte alla scelta se rinunciare ai propri poteri o compiere delle prove per essere promosse a Sovrane Magiche: accettano quest'ultima opzione e, dopo aver superato con successo i vari test, ottengono la capacità di fondersi nella guardiana Sixtar e il controllo su uno dei cinque sensi. A Cornelia spetta il tatto.

Cartone animato 
Nel cartone animato la storia si svolge più o meno nello stesso modo del fumetto. Un pomeriggio, Cornelia viene invitata a casa di Hay Lin: qui la nonna della ragazzina, Yan Lin, rivela a lei, alla nipote e a Will, Taranee e Irma che loro sono le Guardiane della Muraglia: Cornelia si rende conto che è la verità, avendo da qualche tempo la capacità di manovrare la terra e le piante. Insieme alle altre, si allena nell'uso dei poteri, quando da un Portale della Muraglia appare Caleb, un ragazzo che chiede loro aiuto prima di essere catturato da un mostro. Dopo averlo salvato, Caleb si trasferisce sulla Terra diventando loro alleato. Le W.I.T.C.H. scoprono che Phobos sta cercando sua sorella, e che questa è Elyon, la migliore amica di Cornelia: la ragazza vorrebbe dirle tutta la verità per metterla in guardia, ma Will glielo impedisce sostenendo che finirebbe solo con l'allarmarla inutilmente. Così, quando Cedric racconta a Elyon delle sue origini e che Cornelia e le altre lo sapevano, spingendo la giovane ad accettare di scappare con lui su Meridian, Cornelia incolpa Will di quanto accaduto e decide di lasciare il gruppo, ma poi torna da loro quando Will si scusa con lei, e combatte al fianco delle W.I.T.C.H. fino alla sconfitta di Phobos.

Dopo la sconfitta di Phobos e la distruzione della Muraglia, Cornelia scopre di avere un nuovo potere: la telecinesi. La ragazza, inoltre, si arrabbia con Caleb perché il ragazzo ha deciso di restare su Meridian, rompendo la loro relazione. Dopo una breve parentesi con il fratello di Taranee, Peter, Cornelia torna insieme a Caleb; successivamente, inoltre, scopre che sua sorella Lilian è il Cuore della Terra, e che lei è stata scelta come Guardiana per proteggerla. Come W.I.T.C.H., la ragazza deve affrontare l'ex-Guardiana malvagia Nerissa e Phobos, che è tornato.

Famiglia e affetti 
Cornelia ha un rapporto altalenante con la sorellina Lilian, che la stuzzica e si intrufola spesso in camera sua per carpire i suoi segreti. Talvolta litiga anche con la madre, soprattutto perché questa difende più spesso Lilian, mentre va molto d'accordo con il padre.

È migliore amica sin dall'infanzia di Elyon e si preoccupa molto quando la ragazza scompare dalla città. Resta sconvolta scoprendo che l'amica le ha tradite schierandosi con Phobos, ed è profondamente convinta di riuscire a riportarla dalla loro parte, scontrandosi anche con le altre Guardiane, che non sono del suo stesso avviso. Anche successivamente, nel corso della storia, Cornelia dimostra di essere disposta a tutto pur di aiutarla nei momenti di maggiore difficoltà.

Sin da prima di conoscerlo, Cornelia è innamorata di Caleb, che ha incontrato spesso in sogno e di cui Elyon ha realizzato un ritratto ascoltando la sua descrizione. La ragazza è profondamente scossa dalla trasformazione del ragazzo in un fiore per opera di Phobos e fa di tutto per riportarlo al suo aspetto umano, riuscendoci. La coppia, però, si lascia qualche tempo dopo, rendendosi conto che appartengono a due mondi diversi, ma soprattutto che Caleb ama la versione W.I.T.C.H. della ragazza ma non lei nell'identità civile. Durante un incontro successivo, Cornelia e Caleb si rendono conto di poter continuare a essere amici e restano quindi in buoni rapporti. Caleb in seguito si innamora, ricambiato, di Elyon: Cornelia, dopo un primo momento di sorpresa, accetta il sentimento dei due amici.

La ragazza ha, inoltre, una cotta per Peter sin dall'inizio della storia, che viene messa in secondo piano dall'arrivo di Caleb. Dopo essersi lasciata con quest'ultimo, però, Cornelia trova il coraggio di dichiararsi a Peter e i due si mettono insieme.

Alla fine della 2ª stagione, ritorna con Caleb.

Poteri e abilità 

È la detentrice del potere della Terra e, nel fumetto, per un breve periodo, anche del potere del Tempo, il cui canalizzatore è una clessidra. Condivide alcuni poteri con le sue compagne (come l'invisibilità, la telepatia e il teletrasporto), mentre ne ha alcuni solo suoi:
 Controllare la vegetazione
 Manipolare la terra e i materiali strettamente collegati (metallo, legno, carta, ecc.)
 Provocare terremoti e valanghe
 Telecinesi
 Poteri di guarigione
 Riportare la vegetazione in vita
 Parlare con le piante
 Modificare le dimensioni degli oggetti o degli esseri viventi
 Tatto potenziato, per leggere il passato nella terra

Con la clessidra del Soffio del Tempo, può fermare lo scorrere dei minuti.

Nella serie animata, inoltre, può volare, al contrario del fumetto, e, nella seconda serie, entra nello stadio Zenit, trasformandosi in una creatura semi-vegetale che può muovere la terra tramite i capelli.

Nel manga, Cornelia ha delle visioni toccando gli oggetti.

Note

Collegamenti esterni 
 

 

Personaggi di W.I.T.C.H.
Studenti immaginari